The Future Kings of England (band)
The Future Kings of England (album)